Johann Bauschinger
 Effetto Bauschinger
 Julius Bauschinger
 2306 Bauschinger